Blaca est un toponyme qui peut désigner :
 Baca, une localité de Croatie située dans la municipalité de Solin, comitat de Split-Dalmatie;
 Blaca, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.

Homonymie de toponyme